Восточноафриканская кампания:
 Восточноафриканская кампания Первой мировой войны (1914—1918) — второстепенный театр боевых действий Первой мировой войны.
 Восточноафриканская кампания Второй мировой войны (1940—1941) — второстепенный театр боевых действий Второй мировой войны.